FYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fort Yukon, Fort Yukon (Alaska), Stati Uniti